Anton Nanut je osebno ime več znanih Slovencev:

 Anton Nanut (1927−1993), gospodarstvenik
 Anton Nanut (1932−2017), dirigent